Die deutsche Unihockey-Kleinfeldmeisterschaft 2008 wurde am 14. und 15. Juni 2008 in Achim bei Bremen (Niedersachsen) ausgespielt. Ausrichtender Verein war der TB Uphusen, Spielort die Sporthalle des Gymnasiums Achim. Acht Mannschaften hatten sich zuvor für die Finalrunde qualifiziert und spielten in zunächst zwei Vorrundengruppen um den Einzug in das Halbfinale. Im Finale gewannen die SSF Bonn 1905 mit 2:1 gegen den TB Uphusen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endplatzierungen

Scorerwertung 
Bester Scorer des Endrundenturniers 2008 war Jan Kratochvil (SG BA Tempelhof Berlin) mit 29 Punkten.

Weblinks 
 DM 2008 auf unihockey.de

2008
Unihockey 2008
Sportveranstaltung im Landkreis Verden
Sport (Achim, Landkreis Verden)